Blackdance er et dansk/ internationalt projekt med producer Frederik Tao Nordsø ved roret.

Projektet er en sammenslutning af DJs, producere, sangere og rappere, og første single "Give It To Me Boy" var lavet i samarbejde med den svensk-senegalesiske undergrundsrapper og sangerinde Mary N'Diaye og Fridolin Nordsø, kendt som producer for bl.a. P Diddy, The Fashion og Figurines.

Frederik Tao Nordsø er en del af producerteamet Maximum Risk (Brandy, Burhan G, Outlandish m. fl) og er desuden medejer af pladeselskabet Speed Of Sound sammen med bror Fridolin og Kristian Leth.
Trioen opererer desuden i bandet The William Blakes.

Referencer 

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2008